Spojení písmene R a číslice 1 může mít různé významy:

 Rychlostní silnice R1 – tzv. Pražský okruh, někdejší rychlostní silnice v Česku, od roku 2016 přeměněna na dálnici D0
 Rychlostní silnice R1 (Slovensko) – rychlostní silnice na Slovensku
 Tatra R1 – prototyp československých vozů metra
 R1 (televizní stanice) – bývalá síť regionálních stanic spadajících pod TV Prima 
 Radio 1 – soukromé pražské rádio